Université d'Alcalá de Henares (historique), université fondée en 1499 ;
Université d'Alcalá de Henares (actuelle), université fondée en 1977.